Gazert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gazert (1870–1961), deutscher Arzt und Polarforscher
 Ludolph Gazert (1813–1892), deutscher Mediziner

Gazert steht für

 Kap Gazert, eine nach Hans Gazert benannte Landspitze der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean